Боряна Бориславова Пунчева е българска актриса Родена е на 27 септември 1956 г. във Варшава, столицата на Полша.

Участвала в много от класическите за българското кино филми. Българската нация я познава още с нейните режисури и сценарии.

Образование 
Завършва кинорежисура при проф. Янко Янков във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1981.

След това работи в студио „Екран“ (1981-1993), а после и в БНТ като главен режисьор от (1993-). Ръководила е преването „Вдъхновителката“. Режисьор на Клуб НЛО (1996-2004).

Награди и отличия 
 „Наградата на БНФ“ (поделена с „Помен“ на Райна Томова и Георги Балабанов).
 „Наградата на критиката“ за филма „Детска площадка“ (Пловдив, 1981).
 „II награда“ за филма „Детска площадка“ (Пловдив, 1981).
 „Почетен диплом“ за филма „Портрет“ (Лайпциг, ГДР, 1983).
 „Почетен диплом“ за филма „Мануела“ на фестивала на спортните филми (Будапеща, Унгария, 1984).
 Наградата „СРЕБЪРЕН РИЦАР“ за филма „Игра за момичета“ (Палермо, Италия).
 „Специалната награда“ на НФБК (Варна, 1994).

Телевизионен театър 
 „Сочно филе за Фрекен Авсениус“ (1982) (Свен Огорд), 2 части

Филмография 
Като режисьор

Като сценарист

Като актриса

Външни препратки 
 
 Боряна Пунчева в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български режисьори
Български сценаристи
Родени във Варшава
Поляци в България